Сухой Дол — название оврагов и сезонных водотоков в России:

 Сухой Дол (приток Утъелги) — овраг и сезонный водоток в Башкортостане.
 Сухой Дол (приток Свияги) — овраг и сезонный водоток в Ульяновской области.

См. также 
 Суходол